Ledomyia är ett släkte av tvåvingar. Ledomyia ingår i familjen gallmyggor.

Dottertaxa till Ledomyia, i alfabetisk ordning 

 Ledomyia acariphaga
 Ledomyia acerina
 Ledomyia adunca
 Ledomyia aestiva
 Ledomyia alterna
 Ledomyia alternata
 Ledomyia ampelophila
 Ledomyia arizonensis
 Ledomyia aurofulgens
 Ledomyia brevicauda
 Ledomyia caespitosa
 Ledomyia cardui
 Ledomyia carpini
 Ledomyia collarata
 Ledomyia connata
 Ledomyia conspecta
 Ledomyia coryli
 Ledomyia crispata
 Ledomyia eminens
 Ledomyia flavotibialis
 Ledomyia ilicis
 Ledomyia lepida
 Ledomyia lignosa
 Ledomyia lineata
 Ledomyia lugens
 Ledomyia maculosa
 Ledomyia mahensis
 Ledomyia minor
 Ledomyia minuta
 Ledomyia mira
 Ledomyia monilicornis
 Ledomyia necessaria
 Ledomyia obscuripennis
 Ledomyia obturata
 Ledomyia parma
 Ledomyia parva
 Ledomyia phosphila
 Ledomyia primigenia
 Ledomyia pudorosa
 Ledomyia ramicola
 Ledomyia rustica
 Ledomyia simulator
 Ledomyia styloptera
 Ledomyia unguicula
 Ledomyia vaga
 Ledomyia volucris
 Ledomyia yuccae

Källor 

Gallmyggor
Ledomyia